Queen River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Queen River (vattendrag i Australien), Tasmanien,

USA 

 Queen River (vattendrag i USA), Rhode Island, Washington County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar